Zaorze peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Mazovie
 Zaorze, village de la gmina de Czerwin
 Zaorze, village de la gmina de Goworowo